Николай Йорданов може да се отнася за:
 Николай Йорданов (писател) (р. 1978) – български писател и сценарист
 Николай Йорданов (футболен рефер) (р. 1975) – български футболен съдия